Adolf Reichel (Turmitz, Alemanya, 1817 - Berna, Suïssa, 1896), compositor alemany.
 Friedrich Reichel (Oberoderwitz, 1833 - Dresden, 1889), compositor alemany.
 Ingrid Reichel (1961, Sankt Pölten, Baixa Àustria), artista, pintora i assagista austríaca